Robert Bickersteth kan syfta på:

* Robert Bickersteth (1816–1884), engelsk anglikansk biskop, biskop av Ripon
 Robert Bickersteth (1847–1916), engelsk liberal politiker, underhusledamot